Das Herrendoppel der Australian Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Ivan Dodig und Filip Polášek, die dieses Jahr mit jeweils anderen Partnern antraten. Das Turnier gewann das australische Doppel Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Offizieller Draw
 

Herrendoppel
2022